Сагсай:
 Сагсай — сомон аймака Баян-Улгий, Монголия
 Сагсай (гора) — гора в Монголии
 Сагсай (река) — река в Монголии